Хромофори (, , ) – йони або групи йонів, які зумовлюють ідіохроматичне забарвлення мінералу. 

Найголовнішими хромофорами є: титан, ванадій, хром, манган, залізо, нікель, мідь. З них головна роль належить залізу у формі йонів Fe2+ і Fe3+. 

Від грецьк. “хрома” – забарвлення, колір.

Див. також
 хромофор

Література

 Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. - 1975. – 774 с.
	
Мінералогія